Luigi Marcolongo – calciatore italiano
 Roberto Marcolongo – matematico italiano